Wysoka Góra ist der Name folgender Orte in Polen:

 Wysoka Góra (Krasnopol), Powiat Sejneński, Woiwodschaft Podlachien
 Wysoka Góra (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945 Hochberg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Wysoka Góra, ein früherer Name von Dobromierz, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien (bis 1945 Hohenfriedeberg, Kreis Jauer, Schlesien)